Automerk
Mercedes-Benz, veelal afgekort tot Mercedes, een Duits automerk
Mercedes (auto), een Duits automerk (1901-1926), later gefuseerd tot Mercedes-Benz
Mercedes GP, een Formule 1-team en constructeur

Geografie
Mercedes (partido), een partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Mercedes (Buenos Aires), een plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Mercedes (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
Mercedes (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Mercedes (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Mercedes (Camarines Norte), een plaats in de Filipijnse provincie Camarines Norte
Mercedes (Eastern Samar), een plaats in de Filipijnse provincie Eastern Samar
Mercedes (Ocotepeque), een plaats in het Hondurese departement Ocotepeque
Mercedes de Oriente, een plaats in het Hondurese departement La Paz
Mercedes (Uruguay), een plaats in Uruguay
Mercedes (Texas), een plaats in Texas, Verenigde Staten
Reina Mercedes, een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela
Santa Mercedes, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Villa Mercedes, een plaats in de Argentijnse provincie San Luis

Personen (achternaam)
Addys Mercedes, een Cubaanse zangeres en componist
Emil Jellinek-Mercedes (1853-1918), een Oostenrijks-Hongaarse consul
Don Mercedes (1941), een Nederlands zanger

Voornaam zie: Mercedes (voornaam), een meisjesnaam

Overig
 Mercedes Benz, een nummer van Janis Joplin
 Mr. Mercedes (doorverwijspagina)